Abaja (jezero), jezero u Etiopiji.
 Aba (odjeća) ili Abaja, vrsta ogrtača koji se nosi u arapskom svijetu.